Линтиг () — коммуна в Германии, в земле Нижняя Саксония.

Входит в состав района Куксхафен. Подчиняется управлению Бедеркеза. Население составляет 1262 человека (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 47,27 км². Официальный код — 03 3 52 031.

Примечания

Ссылки 

 Официальная страница

Города Нижней Саксонии